Arricano Real Estate Plc — публичная компания с ограниченной ответственностью, работающая в сфере коммерческой недвижимости, один из крупных девелоперов и сетевых операторов торгово-развлекательных центров Украины. Компания занимается полным циклом развития торговой недвижимости — от приобретения земельных участков и строительства до эксплуатации торговых центров.

Arricano Real Estate Plc — компания с европейскими инвестициями, европейскими стандартами и подходами в управлении бизнесом. Менеджмент компании — команда европейских и украинских Топ-менеджеров с многолетним опытом работы в секторе коммерческой торговой недвижимости. Деятельностью Arricano Real Estate Plc управляет Совет директоров, который состоит из трёх независимых неисполнительных, одного исполнительного и двух неисполнительных Директоров. Директора отчитываются перед акционерами по вопросам результатов деятельности Группы, её достижений и перспективных планов.

История 
Компания Arricano Real Estate Plc была основана 31 января 2008 года в форме компании с ограниченной ответственностью Аррикано Трейдинг Лимитед. Нынешнее название было получено после реорганизации 12 сентября 2012 года

В 2005 году начал свою работу мажоритарный акционер Arricano Real Estate Plc — Retail Real Estate S.A. (Люксембург) — через дочерние предприятия на рынке коммерческой недвижимости Украины. Первая очередь киевского торгово-развлекательного комплекса ТРК Sky Mall в 2007 году. Для дальнейшего развития проектов было получено финансирования от АБ «УкрСиббанк» на общую сумму $ 13 млн.

Следующее заметное событие относится к 2008 году, когда 11 октября в Кривом Роге был открыт торгово-развлекательный центр «Солнечная Галерея», арендной площадью (GLA) 35 500 кв.м.

В этом же году компания Arricano заключает кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на Украине, по условиям которого была предусмотрена возможность получения максимальной суммы финансирования на общую сумму до $ 139 млн. 307 тыс.

Дочерние предприятия, входящие в состав Retail Real Estate S.A., объединяются в группу компаний, которую возглавляет Arricano в качестве холдинговой компании для дальнейшего строительства профессиональных торговых центров и управления коммерческой недвижимостью на Украине.

В 2010 году состоялось открытие второй очереди одного из самых крупных ТРЦ Киева Sky Mall, общей площадью (GBA) торгового центра — 88 000 кв.м, в том числе арендная площадь (GLA) — 68 000 кв.м.

Инвестиционный фонд Dragon-Ukrainian Properties & Development Plc (DUPD) приобрел 35 % акций компании Arricano Trading Limited, вложив сумму $ 30 млн.

Запуск четвёртого реализованного Arricano проекта состоялся в Запорожье в 2011 году открытием торгово-развлекательного комплекса City Mall общей арендной площадью (GLA) 21 450 кв.м.

В 2012 году в Киеве введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «РайОN», арендная площадь (GLA) которого составляет 24 350 кв.м. В этом же году начато строительство ТРК «Проспект» в Киеве.

В 2013 году Arricano получает 4 кредитные линии от украинских и международных банков на общую сумму около $ 100 млн.: кредит в июне на сумму $ 25 млн; кредит в июле на корпоративном уровне от банка UBS на $ 28,8 млн; кредит в августе от банка «Райффайзен банк Аваль» (Киев) на сумму $ 15 млн; кредит в октябре от украинского банка «Ощадбанк» на строительство ТРК «Проспект» на сумму $ 30 млн.

С сентября 2013 года акции компании размещены на рынке альтернативных инвестиций AIM Лондонской фондовой биржи. Рыночная капитализация Arricano Real Estate Plc на момент размещения составила около $ 241 млн. После кризиса 2008—2009 годов это первое публичное размещение акций украинской девелоперской компании и первое украинское IPO (первое публичное размещение акций) в 2013 году. В результате размещения акций компания Arricano Real Estate Plc получила доход в размере $ 24 млн в форме денежных средств, а также приобрела 4 актива, оценочная стоимость которых на момент размещения составила $ 66 млн в обмен на акции, выпущенные для целей IPO.

В этом же году начата работа над развитием проекта ТРК Lukianivka Mall в Киеве.

В начале 2014 года Arricano открывает вторую очередь торгово-развлекательного комплекса «Южная Галерея» в Симферополе, общая арендная площадь (GLA) которого составляет 32 200 кв.м. В сентябре состоялось официальное открытие торгово-развлекательного комплекса «Проспект» в Киеве, общая арендная площадь (GLA) которого составляет 30 400 кв.м. В этом же году была открыта кредитная линия ЕБРР для Arricano на сумму $ 25 млн для дальнейшего рефинансирования ТРК «Проспект». 19 августа 2014 года  (LCIA) вынес решение в пользу Arricanо и восстановил право компании на выкуп мажоритарного пакета акций в проекте ТРК Sky Mall на условиях договора 2010 года.

В 2015 году проект ТРК Odessa Mall получил поддержку местных органов власти и губернатора Одесской области.. Прокуратура Одесской области отозвала иск о признании незаконным решения Одесского горсовета об утверждении детального плана территории, который был разработан при участии Arricano.

В мае 2015 года компания Arricano становится участником социального проекта совместного действия «Сделаем вместе!» (), который предусматривает объединение усилий киевской городской власти, представителей бизнеса и общественности Киева ради создания комфортной среды для жителей и гостей города, повышение качества жизни в столице. В рамках этого проекта компания Arricano представила проект строительства ТРК Lukianivka Mall и сопровождающий его масштабный проект по реконструкции улично-дорожной сети в районе станции метрополитена «Лукьяновская», Лукьяновской площади и памятников архитектуры на территории ТРК.

Структура 
 2008 — ТРК «Солнечная галерея» (Кривой Рог)
 2010 — ТРК Sky Mall (Киев)
 2011 — ТРК City Mall (Запорожье)
 2012 — ТРЦ «РaйОN» (Киев)
 2014 — ТРК «Проспект» (Киев)
 ТРК Odessa Mall (Одесса) (в процессе строительства)
 ТРК Lukianivka Mall (Киев) (в процессе строительства)
 ТРК «Петровка» (Киев) (в процессе строительства)

ТРК «Солнечная галерея» (Кривой Рог) 

ТРК «Солнечная галерея» открылся в Саксаганском районе Кривого Рога в сентябре 2008 года. Комплекс — двухуровневое здание (GLA 35 500 м²), включающее в себя магазины ведущих брендов, продуктовый гипермаркет, детский игровой комплекс, зону фуд-корта.

На территории комплекса проходят городские художественные выставки, мастер-классы, представления (Рождественский вертеп), спортивные мероприятия (спартакиада «Юность», велопробег «Критериум»), реализуются социальные программы

В рейтинге лучших торгово-развлекательный центр Украины (категория «Традиционный средний ТРЦ») в рейтинге торговых центров Shopping Centre Awards, проводимых Ассоциация ритейлеров Украины и исследовательская компании Factum Groum «Солнечная галерея» (Кривой Рог) занимает 3-ю позицию в рейтинге по итогам 2016 года.

ТРК Sky Mall (Киев) 
Торжественное открытие ТРК Sky Mall состоялось 27 августа 2010 года. Расположен на проспекте Генерала Ватутина, 2.

В 2009-м году Хиллар Тедер пригласил в проект Андрея Адамовского для завершения строительства ТРЦ Sky Mall (инвестиция $40 млн.), получив при этом контрольный пакет акций (50 % +1 акция) с условием, что за Тедером сохраняется call-опцион (право выкупа) доли Адамовского. Однако, в 2010-м Адамовский отказался продавать свою долю с аргументацией о якобы нарушении Тедером несколько условий договора. Судебные разбирательства, сопровождающие спор вокруг права собственности на объект, проходили в британских, кипрских и украинских судах.

Точку в судебных разбирательствах 19 августа 2014 года поставил Международный коммерческий арбитраж LCIA в Лондоне, вынеся решение в пользу Arricanо и восстановил право компании выкупить пакет акций Адамовского через реализацию call-опциона на условиях договора 2010 года за $51,4 млн. Это решение LCIA Stockman Interhold S.A. (аффилирована с Андреем Адамовским) пробовал обжаловать через апелляцию, однако 22 октября 2015 года Высокий суд правосудия отклонил апелляцию компании.

В сентябре 2014 года Stockman Interhold S.A. 100 % корпоративных прав на объект было передано голландской компании «Файненсинг енд Інвестмент Солюшнс Б. В.», а право собственности на ТРЦ — оформлено банком «Пивденный» из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн. (руководства компании Arricano заявляло об искусственно созданной задолженности).

Повторная перерегистрация объекта состоялась 17 декабря 2014 года: 100 % корпоративных прав украинской компании собственника проекта ООО «Призма Бета» были переданы с «Файненсинг Енд Инвестмент Солюшнс Б. В.» на ООО «Скай Холдинг» (Борисполь). Arricano заявила, что регистрационные действия были осуществлены незаконно — при наличии действующих запретов на регистрационные действия, наложенные судами и правоохранительными органами. Нарушения при передаче 100 % корпоративных прав ООО «Призма Бета» подтвердило расследование Укргосреестра, по его итогам ведомство обратилось в прокуратуру. Руководство компании через СМИ обращался к первым лицам государства с просьбой обеспечить максимально прозрачное, справедливое и оперативное рассмотрение дела по Sky Mall.

Спор вокруг ТРЦ Sky Mall становился объектом журналистских расследований редакций «Зеркало недели», «Инсайдер», программ «Следствие. Инфо», «Деньги», «Територія закону»… Придаются огласке в СМИ факты нарушений имущественных прав на ТРК SkyMall на Украине, давления на компанию и её сотрудников через правоохранительные органы.

По состоянию на конец 2015 года SkyMall находился в собственности банка «Пивденный», операционный контроль над ТРЦ продолжают осуществлять компании, аффилированные с Андреем Адамовским.

Финальное решение в арбитражном споре в отношении права собственности на акции Assofit Holdings Limited (холдинговая компания, владевшая ТРК Sky Mall) было вынесено 5 мая 2016 года Лондонским международным арбитражным судом. В соответствии с ним все акции в Assofit Holdings Limited передаются в собственность Arricano Real Estate Plc. не позднее 5 июня текущего года за 0 долларов США. Факта передачи при этом не состоялось, несмотря на решение арбитража.

ТРК «Проспект» (Киев) 
Строительство ТРК «Проспект» в Киеве было начато в левобережной части Киева в 2012 году. В 2013-м Arricano получает 4 кредитные линии от украинских и международных банков на общую сумму около $ 100 млн.: кредит в июне на сумму $ 25 млн; кредит в июле на корпоративном уровне от банка UBS на $ 28,8 млн; кредит в августе от банка «Райффайзен банк Аваль» (Киев) на сумму $ 15 млн; кредит в октябре от украинского банка «Ощадбанк» на строительство ТРК «Проспект» на сумму $ 30 млн.

Двухэтажный торгово-развлекательный центр общей площадью 44 100 м² (без учета площади гипермаркета «Ашан») на земельном участке площадью 5,8 гектара с паркингом вместимостью 1235 машиномест. Открытие состоялось в сентябре 2014 года.

Образовательная программа 
Компания Arricano реализовывает серию образовательных проекта в рамках развития стратегического направления «Корпоративная социальная ответственность»: для студентов — B2S by Arricano и для партнеров-арендаторов — B2B Upgrade by Arricano.

 Бизнес для студентов
С апреля 2016 года компания представила образовательный проект «Бизнес для студентов: B2S by Arricano», основной задачей которого является диалог между высшей школой и бизнесом — первая образовательная инициатива на девелоперском и ритейлерском рынках Украины. Основная цель проекта — сокращение разрыва между вузом и первым местом работы, передача опыта TOP-менеджеров, бизнесменов студентам-выпускникам.

Формат проекта — серия встреч бизнес-практиков Arricano и их партнеров со студентами вузов, в ходе которых каждый из спикеров делиться собственным опытом.

 Образовательная программа для арендаторов
Компания проводит бесплатные образовательные программы для арендаторов B2B Upgrade by Arricano, суть которой в том, что арендаторы торговых центров получают возможность получение новые знания о коммуникациях Продавец — Покупатель, которые способствуют повышению уровня сервиса в торговой точке. Спикерами программы выступают ведущие бизнес-тренеры Украины.

Рейтинги и награды 
 2012 — Вторая позиция по числу построенных профессиональных торговых центров и их суммарной арендной площади согласно рейтингу ведущих девелоперов торговой недвижимости, составленному Forbes, специалистами компаний Ernst&Young, CBRE, DTZ, Colliers и участниками рынка
 2014 — 25 место Хиллара Тедера в ежегодном «Рейтинге рантье» по версии журнала Forbes
 2015 — ТРК «Проспект» признан лучшим объектом общественного назначения по результатам конкурса «Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины»
 2015 — Ежегодный рейтинг торгово-развлекательных центров Украины от Ассоциации ретейлеров Украины. В номинации «Традиционный средний ТРЦ» первую позицию в рейтинге занял «Проспект», вторую — «РайON»
 2016 — 7 место Хиллара Тедера в ежегодном «Рейтинге рантье» по версии журнала Forbes
 2016, 24 ноября — Михаил Меркулов, генеральный директор Arricano Real Estate Plc — «Персона года на рынке недвижимости 2016» (EEA Real Esatate Forum and Project Awards
 2016 — City Mall — лучший торгово-развлекательный центр Украины в категории «Традиционный средний ТРЦ» в ежегодном рейтинге торгово-развлекательных центров Украины от Ассоциации ретейлеров Украины
 2017 — Retail&Development Business Awards:
 ТРК «Проспект» — лучший ТРЦ по корпоративной социальной ответственности
 ТРК «Проспект» — 2-е место среди лучших ТРЦ по маркетингу
 ТРЦ РайON — 2-е место среди лучших средних ТРЦ
 2017 — Arricano Real Estate Plc — победитель Национальной премии CP Awards-2017 в номинации «Лучший маркетинговый проект в ТРЦ» (социальная акция «Меняй старые вещи на новые» в ТРК «Проспект»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Arricano Real Estate Plc
 Arricano Real Estate Plc на сайте Лондонской Биржи
 Официальный сайт ТРК City Mall (Запорожье)
 Официальный сайт ТРК «Солнечная Галерея» (Кривой Рог)
 Официальный сайт ТРЦ «РайОN» (Киев)
 Официальный сайт ТРК «Проспект» (Киев)
 БИЗНЕС № 6 (1149) от 09.02.2015 В 2015 г Arricano Real Estate использует опыт реализации проектов в кризисных 2008-10 гг.

Девелоперские компании